Il doppio del torneo di tennis San Antonio Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mitch Sprengelmeyer e Jason Weir-Smith che hanno battuto in finale Andrew Painter e Byron Talbot 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Michael Sell (quarti di finale)
 Mark Merklein /  David Roditi (semifinali)

 Jeff Coetzee /  Alejandro Hernández (semifinali)
 Geoff Grant /  Maurice Ruah (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 1999